

Тетерешень () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Хавирна.

Тетерешень () — село у Кантемірському районі.